Radiofreccia – film di Luciano Ligabue
 Radiofreccia – album di Luciano Ligabue tratto dall'omonimo film
Radiofreccia – emittente radiotelevisiva italiana